Aksaray (von , „weißer Palast“) ist der Name verschiedener Orte in der Türkei:
 einer Stadt in Zentralanatolien und Hauptstadt der Provinz Aksaray, siehe Aksaray
 einer Provinz in Zentralanatolien, siehe Aksaray (Provinz)
 eines Stadtviertels im Istanbuler Stadtteil Fatih, siehe Aksaray (Istanbul)

Ferner ist ak saray eine umgangssprachliche Bezeichnung für den 2014 eingeweihten neuen türkischen Präsidentenpalast, siehe Cumhurbaşkanlığı Sarayı.

Mit Ak saray, bzw. Weißer Palast kann auch Oq Saroy gemeint sein.